La prima stella. Valgrande '44 – romanzo di Guido Petter (2011)
 La prima stella – singolo di Gigi D'Alessio (2017)
 La prima stella della sera/Mi manchi ancora – singolo di Matia Bazar (1988)